Noyon kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Noyon, departementet Oise i regionen Hauts-de-France,

Mongoliet 

 Noyon (distrikt), Ömnögobi, 

Robotskapade Mongolietförgreningar